La saison 2016-2017 est la vingtième-quatrième saison des championnats de hockey sur glace de Slovaquie : l’, la première division, la , le second échelon, et des autres divisions inférieures.



Saison régulière 
Les dix équipes participantes s'affrontent toutes à six reprises. De plus, chaque équipe joue deux rencontres contre la sélection junior slovaque parties comptant également au classement.

Classement

Meilleurs pointeurs

Séries éliminatoires 
Les séries sont disputées au meilleur des sept parties.

Tableau de qualification

Effectif champion 
 Gardiens de buts : Jason Bacashihua, Andrej Kosaristan et Nathan Lawson
 Défenseurs : Jonathan Carlsson, Ivan Detelinka, Martin Gründling, Branislav Kubka, Mathew Maione, Vladimír Mihálik, Mislav Rosandić, Adam Sedlák, Michal Sersen et Ty Wishart
 Attaquants : Dalibor Bortnak, Matej Cesik, Michal Handzuš, Brock Higgs, Alex Tamasi, Tomas Zigo, Viatcheslav Troukhno, Jordan Hickmott, Pavol Skalický, Martin Andrisík, Kristian Ferletak, Dávid Buc, Tomas Suvory, Martin Bellus, Petr Kafka, Patrik Lamper, Mário Lunter, Mário Róth et Tomas Matousek

Barrage de promotion-relégation



Références 

Saison du championnat de Slovaquie de hockey sur glace
Slovaquie M1
Sport en Slovaquie en 2016
Sport en Slovaquie en 2017